Superpuchar Rosji w piłce siatkowej mężczyzn 2021 – 14. edycja rozgrywek o Superpuchar Rosji zorganizowana przez Ogólnorosyjską Federację Piłki Siatkowej, rozegrana 20 października 2021 roku w siatkarskiej hali sportowej "Dinamo" (wolejbolnaja ariena "Dinamo") w Moskwie. W meczu o Superpuchar udział wzięły dwa kluby: mistrz i zdobywca Pucharu Rosji w sezonie 2020/2021 –  oraz wicemistrz i finalista Pucharu Rosji – .

Po raz trzeci zdobywcą Superpucharu Rosji został klub .

Mecz rozegrany został w ramach 2. kolejki Superligi. Poświęcony był pamięci siatkarza Władimira Pietrowicza Uljanowa.

Drużyny uczestniczące

Mecz

Ustawienie wyjściowe drużyn

Bibliografia 
 
 
 

Superpuchar Rosji w piłce siatkowej mężczyzn
Sport w Moskwie
2021 w piłce siatkowej
2021 w Rosji